Cheyne är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn.Det ingår vidare i geografiska naomn.

Personer med efternamnet Cheyne

 Hank Cheyne
 John Cheyne
 Thomas Kelly Cheyne

Skotska efternamn